Ruthless est le deuxième album studio d'Ace Hood, sorti le .

L'album s'est classé  au Top R&B/Hip-Hop Albums et  au Billboard 200.

Liste des titres

Notes et références

Album d'Ace Hood
Album musical sorti en 2011
Album produit par Cardiak
Album publié par Def Jam